Bartolozzi:
 Bruno Bartolozzi (en)
 Francesco Bartolozzi (1727, Florença  1815, Lisboa) - gravador
 Gaetano Stefano Bartolozzi (en)
 Giuseppe Bartolozzi (it)
 o Prémio Giuseppe Bartolozzi
 Lozano Bartolozzi
 Paolo Bartolozzi (* 1957) (it)